Amerikai Egyesült Államok
 Pleasanton (Iowa)
 Pleasanton (Kalifornia)
 Pleasanton (Kansas)
 Pleasanton (Nebraska)
 Pleasanton (Ohio)
 Pleasanton (Texas)
 Pleasanton (Új-Mexikó)